Steinbruch steht für:

 Steinbruch, Ort zur Gewinnung von Festgesteinen aus einer Gesteinslagerstätte
Steinbruch ist Familienname:
 Aarão Steinbruch (1917–1992), brasilianischer Politiker
 Dorothea Steinbruch, brasilianische Unternehmerin

Steinbruch heißen folgende geographische Objekte:
 Steinbruch (Treuchtlingen),  Ortsteil von Treuchtlingen in Bayern, Deutschland
 Steinbruch (Gemeinde Bad St. Leonhard), Ortsteil von Bad St. Leonhard im Lavanttal, Kärnten
 Steinbruch (Gemeinde Schwarzau), Ortschaft von Schwarzau im Gebirge, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Steinbruch (Gemeinde St. Leonhard), Ortsteil von St. Leonhard am Hornerwald, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Steinbruch (Gemeinde Ternitz), Rotte in der Stadtgemeinde Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Steinbruch (Bad Ischl), Stadtteil von Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Steinbruch (Gemeinde Helpfau-Uttendorf), Ortschaft von Helpfau-Uttendorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Steinbruch (Gemeinde Neufelden), Ortschaft von Neufelden, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Steinbruch (Gemeinde Prambachkirchen), Ortschaft von Prambachkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Steinbruch, bis 1938 Rostek, Forsthaus im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Rostek (Piecki), Försterei im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Steinbruch, deutscher Name von Kőbánya, Stadtbezirk in Budapest, Ungarn
 Steinbruch (Insel), Havelinsel in der Stadt Brandenburg, Brandenburg, Deutschland

Siehe auch:
 Steinbrüchlein
 Steibruch